DVA steht als Abkürzung für:

 Datenverarbeitungsanlage, siehe Datenverarbeitung
 Department of Veteran Affairs, das Kriegsveteranenministerium der Vereinigten Staaten
 Deutsche Verlags-Anstalt, Buchverlag
 Deutsche Versicherungsakademie
 „Deutsche Versicherungs-Anstalt“, staatlicher Sozialversicherungsträger in der DDR, siehe Staatliche Versicherung der DDR
 Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung
 Deutsche Verwaltungsakademie, die spätere Deutsche Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR
 Deutscher Verband für Archäologie
 Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen
 Deutsches Volksliedarchiv
 Developmental Venous Anomaly, eine gutartige Fehlbildung im Gehirn
 Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland

Siehe auch:
 DVA International

Abkürzung